COM:
 Component Object Model — объектная модель компонентов, разработанная компанией Microsoft.
 COM-порт — последовательный порт компьютера.
 .COM — формат исполняемого файла для операционной системы DOS.
 .com — домен верхнего уровня в сети Интернет.